Мамытов — фамилия; имеет женскую форму Мамытова.
 Мамытов, Аман Мамытович (1927—1999) — советский и киргизский почвовед, видный учёный по почвоведению.
 Мамытов, Бактыбек Камчыбекович (1950—2022) — советский и киргизский диктор и телеведущий, народный артист Киргизии (2018).
 Мамытов, Жолон (1940—1988) — киргизский советский поэт, прозаик, переводчик, сценарист, либреттист.
 Мамытов, Максут (1927—1997) — колхозник, чабан «Джурунский», Герой Социалистического Труда, заслуженный работник сельского хозяйства Казахской ССР.
 Мамытов, Миталип Мамытович (род. 1939) — советский и киргизский врач-нейрохирург, доктор медицинских наук.
 Мамытов, Талант Турдумаматович (род. 1976) — киргизский политик.